

Niemcy 
 Wendorf – dzielnica Garz
 Wendorf – dzielnica Wismar
 Wendorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w Vorpommern-Rügen

Osoby 
 Alma Wendorf – niemiecka śpiewaczka operowa
 Edelgard Wendorf – niemiecka piłkarka ręczna
 Fred Wendorf – amerykański antropolog
 Hermann Wendorf – niemiecki historyk
 Maik Wendorf – niemiecki piłkarz nożny

Zobacz też 
 Wenddorf
 Wendtorf
 Wentorf 
 Windorf
 Kuhlen-Wendorf